Gartenberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Gartenberg (Geretsried), ein Ortsteil der Stadt Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
in Polen
 Gorczyce (Kowale Oleckie) (bis 1945: Gartenberg, bis 1909: Gortzitzen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sadogóra (ehemals Gartenberg im Landkreis Namslau, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Rychtal

Gartenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Gertner von Gartenberg (1626–1689), deutscher Jurist
 Peter Nikolaus von Gartenberg (1714–1786), Deutsch-Balte, russischer Offizier und sächsischer Oberberghauptmann (1761–1763)

Gartenberg ist der Name folgender Berge:
 Gartenberg (tschechisch Zahrádka) in Tschechien
 Gartenberg (Hösbach), 309 m, im Landkreis Aschaffenburg, Bayern